A Taça de Amsterdam de 2006 foi a vigésima sexta edição deste torneio. O campeão foi o clube inglês Manchester United, que ganhou pela primeira vez.

Clubes participantes 
Na 26ª edição da Taça de Amsterdam, participaram os clubes:

  Ajax (clube anfitrião)
  Internazionale
  Porto
  Manchester United

Jogos 
Todos os jogos foram realizados no Amsterdam ArenA. Os jogos foram:

Artilharia 
2 gols
  Martins (Internazionale)

1 gol
  Paul Scholes (Manchester United)
  Wayne Rooney (Manchester United)
  Solskjaer (Manchester United)
  Pepe (FC Porto)
  Solari (Internazionale)
  Wesley Sneijder (Ajax)
  Pizarro (Internazionale)
  Adriano Louzada (FC Porto)
  Marek Čech (FC Porto)
  Ryan Giggs (Manchester United)

Torneio de Amsterdã
2006 no futebol

it:Torneo di Amsterdam#2006